Леди Серена Алейна Армстронг-Джонс, графиня Сноудон, урождённая Стэнхоуп (; родилась 1 марта 1970 года) — британская аристократка, жена Дэвида Армстронг-Джонса, 2-го графа Сноудон и племянника королевы Елизаветы II.

Биография 
По рождению Серена Алейна принадлежит к англо-ирландской аристократии. Она появилась на свет в семье Чарльза Стэнхоупа, виконта Питершем (позже он стал 12-м графом Харрингтон), и его жены Вирджинии, в девичестве Фриман-Джексон. Родители Серены развелись, когда ей было 13 лет. Она получила школьное образование в Англии, Италии и Швейцарии.

8 октября 1993 года Серена Стэнхоуп стала женой Дэвида Армстронг-Джонса, виконта Линли, племянника королевы Елизаветы II. В этом браке родились двое детей: Чарльз Патрик Иниго Армстронг-Джонс (родился 1 июля 1999 года), виконт Линли с 2017 года, и Маргарита Элизабет Роуз Алейна Армстронг-Джонс (родилась 14 мая 2002 года).

В 2017 году, после смерти свёкра, Серена стала графиней Сноудон по мужу. В феврале 2020 года стало известно, что Дэвид и Серена разводятся.

Примечания 

Серена
Виндзоры